NDC steht für:
 Nanded Airport, IATA-Code des Flughafens bei Nanded (Indien)
 National Defence College, Militärakademie in Neu-Delhi (Indien)
 National Defence College of Bangladesh
 National Defense College of the Philippines
 National Defence College of Thailand, siehe Hochschule für nationale Verteidigung (Thailand)
 National Defence Commission, Nationale Verteidigungskommission (Nordkorea)
 National Democratic Congress, eine Partei in Ghana
 National Destination Code, Teil der Rufnummer in Sprachnetzen (Nationale Ortsvorwahl oder Netzbetreiberkennzahl), siehe Nummerierung (Telekommunikation)
 National Drug Code, eine zehnstellige ID-Nummer für Medikamente in den USA
 Nationally Determined Contributions (NDCs) – „national festgelegte Beiträge“ zum Pariser Klimavertrag
 NATO Defence College, eine Schule der NATO  für Stabsoffiziere und Generale  der Streitkräfteangehörigen des Bündnisses in Rom
 Naumburger Senioren-Convent, ein ehemaliger Dachverband von studentischen Verbindungen an landwirtschaftlichen Hochschulen
 Netzwerk für Demokratie und Courage, ein in Deutschland, Frankreich und Belgien aktiver Verein zur Förderung demokratischer Kultur gegen menschenverachtendes Denken
 New Distribution Capability, ein von der IATA entwickelter XML-basierter Datenübertragungsstandard für Computerreservierungssysteme
 Newly Declining Countries, eine Bezeichnung für Länder, die wirtschaftlich zwischen Abstieg und Stabilisierung stehen
 Niederwald Deputierten-Convent, ein ehemaliger Dachverband von studentischen Verbindungen an technischen Hochschulen
 Nippon Decimal Classification, ein Verfahren zur Klassifizierung von Literatur in Japan
 Norwegian.se, als ICAO-Code der norwegischen Fluggesellschaft

ndc steht für:
 Ndau (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektgruppe von Shona (Sprache), Bantusprache in Mosambik

Abkürzung